Töss – distretto della città di Winterthur in Svizzera
 Töss – fiume in Svizzera